Zeipel er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Carl Samuel Fredrik von Zeipel (1793–1849) – svensk forfatter
 Evald Victor Ehrenhold von Zeipel (1823–1893) – svensk matematiker
 Edvard Hugo von Zeipel (1873–1959) – svensk astronom

Efternavne